Військовий цвинтар Повонзки або Військове Повонзки () — відомий цвинтар у Варшаві, на території муніципального району Повонзки (вул. Повонзковська, 43/45), заснований в 1912 році.

10 листопада 2010 в Смоленській частині цвинтара був урочисто відкритий Пам'ятник жертвам смоленської авіакатастрофи.

Відомі поховання

Глави Польської держави 
 Болеслав Берут, вищий партійно-державний керівник в 1944-1956
 Александр Завадський, політичний і державний діяч
 Юзеф Циранкевич, голова уряду в 1947-1952 і 1954-1970
 Генрик Яблонський, воєначальник, політичний діяч, історик

Військові діячі 
 Петро Абаканович, військовий діяч, льотчик
 Анджей Бласік, командувач ВПС Польщі
 Казімєж Гілярський, командувач гарнізоном Варшави
 Франтішек Гонгора, начальник Генерального штабу Війська Польського
 Люціан Желіговський, генерал, військовий міністр (1925—1926)
 Ян Зумбах, льотчик
 Болеслав Ковальський, полковник Армії Людової, командувач Варшавським округом AL, один з керівників Варшавського повстання
 Вацлав Комар, генерал військової розвідки і держбезпеки, командувач Корпусом внутрішньої безпеки
 Міхал Роля-Жимерський, маршал Польщі, міністр оборони в 1945—1949
 Юліуш Руммель, генерал дивізії Війська Польського
 Кароль Сверчевський, державний і військовий діяч, генерал
 Станіслав Сосабовський, генерал Війська польського
 Маріан Спихальський, маршал Польщі

Письменники та поети 

 Кшиштоф Каміль Бачинський, поет
 Ян Бжехва, поет
 Тадеуш Боровський, поет і прозаїк
 Тадеуш Бреза, письменник
 Владислав Броневський, поет
 Адам Важік, поет
 Віктор Ворошільський, поет
 Тадеуш Гайци, поет
 Константи Ільдефонс Галчинський, поет
 Бенедикт Герц, письменник, сатирик, байкар
 Станіслав Гроховяк, поет
 Анджей Дравіч, перекладач
 Войцех Жукровський, письменник, сценарист
 Ришард Капущинський, письменник, публіцист
 Зенон Косидовський, письменник, історик релігії
 Леон Кручковський, письменник, драматург
 Станіслав Єжи Лец, поет, письменник-афорист
 Зоф'я Налковська, письменниця
 Ігор Неверлі, письменник
 Тадеуш Пайпер, поет
 Теодор Парніцький, письменник
 Єжи Путрамент, письменник
 Януш Пшимановський, письменник
 Влодзімеж Слободник, поет
 Владислав Лех Терлецький, письменник
 Юліан Тувім, поет, перекладач
 Єжи Фіцовський, поет
 Аліна Центкевич, письменник
 Чеслав Центкевич, письменник

Кінематографісти і люди театру 

 Кароль Адвентович, актор і театральний режисер
 Богдан Баер, актор театру і кіно
 Чеслав Воллейко, актор театру і кіно, режисер
 Яцек Вощерович, актор театру і кіно, режисер
 Єжи Гжегожевський, театральний режисер
 Антоніна Гордон-Гурецька, актриса театру, кіно, радіо і телебачення
 Олександр Жабчінський, актор театру і кіно
 Александр Зельверович, театральний актор і режисер
 Єжи Кавалерович, кінорежисер
 Юзеф Кондрат, актор і співак
 Ян Коціняк, актор театру і кіно
 Анджей Красицький, актор театру і кіно
 Ян Леніца, художник-мультиплікатор, режисер
 Тадеуш Ломницький, актор театру і кіно
 Анджей Мунк, кінорежисер
 Станіслав Нівіньський, актор театру і кіно
 Александер Севрук, актор театру і кіно
 Петро Собочінський, кінооператор
 Мечислав Стоор, актор театру і кіно
 Ядвіга Хойнацька, актриса театру, кіно і телебачення, театральний режисер
 Леон Шиллер, театральний режисер, теоретик театру
 Арнольд Шифман, режисер, театральний діяч.

Політики, вчені, люди мистецтва 

 Юліуш Бардах, історик
 Ґражина Бацевич, композитор, скрипаль
 Юзеф Бек, політичний і державний діяч
 Юзеф Белявський, арабіст
 Юлія Брістігер, офіцер держбезпеки
 Міхал Билина, художник
 Мар'ян Внук, скульптор
 Броніслав Геремек, історик
 Владислав Гомулка, вищий партійний керівник в 1956-1970
 Анджей Дравіч, історик літератури, перекладач
 Ксаверій Дуніковський, художник і скульптор
 Леопольд Інфельд, фізик
 Олександр Камінський, польський педагог, письменник, підпільник, Праведник світу
 Алоізій Каркошка, партійно-державний діяч
 Яцек Качмарський, бард руху Солідарність
Ян Кноте, польський архітектор, графік, письменник, поет і дипломат.
 Олександр Кобздей, художник і скульптор
 Лешек Колаковський, філософ
 Владислав Комар, спортсмен
 Тадеуш Котарбінський, філософ, логік
 Яцек Куронь, політичний і державний діяч, один з лідерів руху Солідарність
 Алфред Лампі, політичний діяч-комуніст, публіцист
 Ігнаци Лога-Совінський, політичний, громадський і профспілковий діяч, дипломат
 Юліан Мархлевський, політичний діяч-комуніст
 Едвард Охаб, політичний діяч
 Стефан Розмарин, юрист і державний діяч
 Збіґнєв Ромашевський, фізик і державний діяч
 Маріан Спихальський, політичний діяч
 Антоній Унеховський, художник
 Анатоль Фейгін, офіцер розвідки і держбезпеки
 Альфред Фідеркевич, політичний діяч
 Юліуш Хибнер, фізик-ядерник
 Владислав Шпільман, композитор, піаніст
 Петро Ярошевич, голова уряду в 1970-1980

Примітки

Джерела 
 Karol Mórawski: Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich. Warszawa: PTTK «Kraj», 1989. ISBN 83-7005-129-4

Цвинтарі Варшави
Військові цвинтарі